Mudde bezeichnet
 Sedimente in Seen (Seeschlamm), siehe Mudde 
 ein altes niederländisches Volumenmaß, siehe Mud (Einheit)

Mudde ist der Familienname folgender Personen:
 Cas Mudde (* 1967), niederländischer Politikwissenschaftler
 Fenna Vergeer-Mudde (* 1946), niederländische Politikerin (SP)
 Tim Mudde (* 1965), niederländischer Rechtsaktivist